Ramée oder La Ramee ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques La Ramee, kanadischer Trapper, Pelzhändler und Entdecker
 Joseph Ramée (1764–1842), französischer Architekt
 Laurentius Ramée († 1613), Österreichischer Generalobrist und Söldnerführer des Passauer Kriegsvolks
 Marie Louise de la Ramée (1839–1908), britische Schriftstellerin, siehe Ouida
 Pierre de la Ramée (1515–1572), französischer Philosoph und Humanist

Ramée ist der Teilname folgender französischer Gemeinden:

 Douy-la-Ramée, eine Gemeinde im Kanton Lizy-sur-Ourcq des Départements Seine-et-Marne
 Sainte-Ramée, eine Gemeinde im Kanton Mirambeau des Départements Charente-Maritime

Ramée ist der Name eines französischen Weilers:

 La Ramée, ein Weiler in 420 Meter Höhe, in der französischen Gemeinde Gennes im Département Doubs

Ramée ist der Name eines ehemaligen Klosters:

 Zisterzienserinnenabtei La Ramée (1215–1796), belgisches Zisterziensernonnenkloster

Ramée ist der Firmenname:

 der Brouwerij La Ramée, eine Abteibrauerei in der belgischen Gemeinde Jodoigne 
 des Labels Ramée, ein in Belgien niedergelassener CD Prozent, im Bereich Klassik 

Ramee ist ein in Deutschland produzierter Weichkäse des französischen Herstellers Savencia Fromage & Dairy

Siehe auch:
 Ramet